Baard (haargroei)
Baard in de keel
Baard (Friesland), dorp in Friesland
Kafnaald (gras) bij grasachtige planten
Baard (stripfiguur) uit de stripverhalenserie Baard en Kale
het gedeelte van een sleutel dat in het slot (sluiting) wordt gestoken
Baard (windmolen): de (versierde) plank bij een windmolen tussen de voeghouten ter voorkoming van inwatering
braam (rand): de oneffenheid aan een oppervlakte of rand
baard (typografie): het wit van een loden letter, onder de zetlijn
de scherpe kant van een bijl
de balein in de bek van walvissen